Periseius är ett släkte av spindeldjur. Periseius ingår i familjen Ologamasidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Periseius